В математике и информатике подстановка — это операция синтаксической замены подтермов данного терма другими термами, согласно определённым правилам. Обычно речь идёт о подстановке терма вместо переменной.

 Определения и обозначения 
Для подстановки не существует универсальной, согласованной нотации, равно как и стандартного определения. Понятие подстановки варьируется не только в рамках разделов, но и на уровне отдельных публикаций. В целом, можно выделить контекстную подстановку и подстановку «вместо». В первом случае место в терме, где происходит замена, задаётся контекстом, то есть частью терма, «окружающего» это место. В частности, такое понятие подстановки используется в переписывании. Второй вариант более распространён. В этом случае подстановка обычно задаётся некоторой функцией  из множества переменных в множество термов. Для обозначения действия подстановки, как правило, используют постфиксную нотацию. Например,  означает результат действия подстановки  на терм .

В подавляющем большинстве случаев требуется, чтобы подстановка имела конечный носитель, то есть чтобы множество  было конечным. В таком случае её можно задать простым перечислением пар «переменная-значение». Поскольку каждую такую подстановку можно свести к последовательности подстановок, замещающих всего по одной переменной каждая, не ограничивая общности, можно считать, что подстановка задаётся одной парой «переменная-значение», что обычно и делается.

Последнее определение подстановки является, видимо, самым типичным и часто используемым. Однако и для него не существует единой общепринятой нотации. Наиболее часто для обозначения подстановки a вместо x в t используется запись t[a/x], t[x:=a] или t[x←a].

 Подстановка переменной в λ-исчислении 
В λ-исчислении подстановка определяется структурной индукцией. Для произвольных объектов ,  и произвольной переменной  результат замещения произвольного свободного вхождения  в  считается подстановкой'' и определяется индукцией по построению :
 (i) базис: : объект  совпадает с переменной . Тогда ;
 (ii) базис: : объект  совпадает с константой . Тогда  для произвольных атомарных ;
 (iii) шаг: : объект  неатомарный и имеет вид аппликации . Тогда ;
 (iv) шаг: : объект  неатомарный и является -абстракцией . Тогда [;
 (v) шаг: : объект  неатомарный и является -абстракцией , причем . Тогда:
  для  и  или ;
  для  и  и .

См. также 
 Аппликативное программирование
 λ-исчисление
 λ-исчисление с типами
 Стратегия вычисления

Ссылки 

Комбинаторика
Информатика